Borzęcin (gromada w powiecie brzeskim)
 Borzęcin (gromada w powiecie milickim)

także:
 Borzęcin Duży (gromada) (powiat pruszkowski)